Discovery (Діскавері, ) — музичний альбом гурту Electric Light Orchestra. Виданий у червні 1979 року лейблом Jet Records, Epic Records. Загальна тривалість композицій 38:53. Альбом зараховують до напрямку попрок/диско. Пісні «Shine a Little Love», «Confusion», «The Diary of Horace Wimp», «Last Train to London» i «Don't Bring Me Down» видані як сингли.

Список композицій 
 «Shine a Little Love» — 4:43
 «Confusion» — 3:42
 «Need Her Love» — 5:11
 «The Diary of Horace Wimp» — 4:17
 «Last Train to London» — 4:32
 «Midnight Blue» — 4:19
 «On the Run» — 3:55
 «Wishing» — 4:13
 «Don't Bring Me Down» — 4:02

Посилання 
Allmusic огляд 

Альбоми Electric Light Orchestra
Англомовні музичні альбоми
Червень 1979